Orkla ist:

 ein Fluss in Norwegen, siehe Orkla
 ein norwegischer Konzern, siehe Orkla ASA